Дми́трий Серге́евич Колтако́в () — российский гонщик, выступающий в мотогонках на льду. Мастер спорта России международного класса. Чемпион России и мира в личном и командном зачётах. Выступает за команду «Торпедо-ШААЗ» из Шадринска.

Биография 
Дмитрий Сергеевич Колтаков родился 6 декабря 1990 года в городе Кургане Курганской области.

Вместе со старшими братьями Сергеем (род. 26.07.1987) и Максимом (род. 21.07.1989) Дмитрий Колтаков с 10 лет занимался мотокроссом, позже братья перешли на занятия мотогонками на льду, тренируясь в городе Шадринске Курганской области. Уже в 15 лет, в 2006 году выступил в полуфинале Личного чемпионата России среди юниоров.

В сезоне 2007/2008 года стал бронзовым призёром Командного первенства России среди юниоров, с сезона 2008/2009 стал выступать во взрослом чемпионате России за команду Торпедо-ШААЗ г. Шадринск, дважды выиграв (2009 и 2010) серебро Высшей лиги (2 дивизион ЧР).

В 2009 году окончил школу № 40 города Кургана и поступил в Курганский технологический колледж имени Н. Я. Анфиногенова, который окончил в 2012 году.

Перед сезоном 2010/2011 году перспективного гонщика пригласили в уфимский клуб «Башкортостан», где многократный чемпион мира Николай Красников стал заниматься развитием спортсмена. В этом же году Дмитрий Колтаков выиграл личный юниорский чемпионат страны.

В следующем сезоне 2012 года Колтаков впервые стал призёром личного чемпионата России и дебютировал на чемпионате мира, заняв 4 место в итоговой классификации. В сезонах 2013 и 2014 гг. становился вторым, уступая только Даниилу Иванову, однако в 2015 г. взял реванш, став чемпионом мира.

Колтаков выступал за Центр технических видов спорта имени Г. Кадырова (Республика Башкортостан).

Кроме того, в 2013-2014 и 2016-2017 гг. в составе сборной России выигрывал командный чемпионат мира, а в 2014 и 2015 гг. – чемпионат России в составе «Башкортостана».

В 2013 году поступил в Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры», который окончил.

Перед сезоном 2015/16 перешёл в новосозданную команду ЦСКА (Москва). В сезоне 2016 г. уступил титул чемпиона мира Дмитрию Хомицевичу.

В сезоне 2016/17 клуб ЦСКА переехал в Ярославль, однако не заявился ни в одну из лиг чемпионата России, поэтому в данном сезоне Дмитрий Колтаков выступал только в личных соревнованиях, став чемпионом России и мира. На следующий год перешёл в клуб СТК Нефтекамск, с которым выиграл бронзу командного чемпионата страны, а также в очередной раз выиграл личный чемпионат России и мира.

Мировая серия Гран-При

Награды и звания 
 Спортивное звание «Мастер спорта России» (мотоциклетный спорт), Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации № 32-нг от 30 октября 2012 года.
 Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» (мотоциклетный спорт), Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации № 49-нг от 28 ноября 2012 года. 
 Портрет занесён в Галерею «Курганцы — гордость города», 2018 год

Примечания 

Выпускники Курганского технологического колледжа
Выпускники Башкирского института физической культуры
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики на льду
Спортсмены Уфы